Albano Bortoletto Cavallin – arcivescovo cattolico brasiliano
 Daniela Bortoletto – fisica italiana delle alte particelle
 Gianni Bortoletto – allenatore di calcio italiano
 Piero Bortoletto – allenatore di calcio e calciatore italiano, fratello di Raoul
 Raoul Bortoletto – calciatore italiano, fratello di Piero